Габала:

 Габала — одно из прежних названий древнего города Джебла (Сирия).
 Габала — ритуальный сосуд из человеческого черепа.
 Габала — город в Азербайджане.
 Габала — азербайджанский футбольный клуб.
 Габала-2 — советский/азербайджанский военный объект.